Васи́лий Ко́тов:
 Котов, Василий Афанасьевич (1885—1937) — русский революционер, советский партийный и государственный деятель.
 Котов, Василий Никитович (1902—1987) — Герой Социалистического Труда.
 Котов, Василий Тимофеевич (1899—1987) — советский  хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор ветеринарных наук, профессор, член-корреспондент ВАСХНИЛ.